Научный проезд — название улиц в разных городах Российской Федерации:
 Научный проезд — улица в Москве.
 Научный проезд — улица в Томске.

Примечания